Domenico Fontana (1543-1607), architetto italiano
Domenico Fontana (1989), atleta italiano 
Domenico Fontana (1943), calciatore italiano